Во́льный:

Фамилия 
 Вольный, Анатолий, наст. фамилия Ажгирей — (1902—1937) — белорусский поэт, прозаик, Заслуженный деятель искусств БССР.
 Вольный, Фёдор Григорьевич (1908—1974) — советский драматург и прозаик, комсомольский и партийный деятель, шахтёр.

Топоним

Белоруссия 
 Вольный — посёлок в Буда-Кошелёвского района Гомельской области.

Россия 
 Вольный — хутор в Майкопском районе Адыгеи.
 Вольный — посёлок в Октябрьском районе Амурской области, упразднён в 2004 г.
 Вольный — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Вольный — хутор в Каневском районе Краснодарского края.
 Вольный — посёлок в Балахтинском районе Красноярского края.
 Вольный — хутор в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Вольный — посёлок в Ельниковском районе Мордовии.
 Вольный — посёлок в Краснозоренском районе Орловской области.
 Вольный — посёлок в Пензенском районе Пензенской области.
 Вольный — хутор в Ремонтненском районе Ростовской области.
 Вольный — посёлок в Екатериновском районе Саратовской области.

Украина 
 Вольный — бывший город, ныне село Вольное, Сумская область.

См. также 
 Вольный ветер
 Вольный город
 Вольный остров
 Вольный Посад
 Вольный университет
 Псковский Вольный институт
 Вольное
 Вольная